Тролле́йбусный проезд — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Белоруссия 
 Троллейбусный проезд — улица в Гомеле.

Россия 
 Троллейбусный проезд — улица в Санкт-Петербурге.